Die Abkürzung ÖEL steht für:
 Örtliche Einsatzleitung
 Ö Eishockeyliga

OEL